

Cinema 
 Una forca per due (Catacombs) – film del 1965 diretto da Gordon Hessler
 Catacombs - La prigione del diavolo (Catacombs) – film del 1988 diretto da David Schmoeller
 Catacombs - Il mondo dei morti (Catacombs) – film del 2007 diretto da Tomm Coker e David Elliot

Musica 
 Catacombs – album di Cass McCombs del 2009